Toponímia:
 Costa Dreta: costa al municicipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 Costa Dreta: costa al municicipi de Vilallonga de Ter (Ripollès)
 Costa Dreta: costa als municicipis de Cervera, Sant Ramon i Torrefeta i Florejacs (Segarra)
 Costa Dreta: costes al municicipi de La Sénia (Montsià)